Heinricus ist der Name folgender Personen:
 Heinricus (Politiker), von 1282 bis 1283 Bürgermeister der Stadt Brilon 
 Heinrich Taube von Selbach (Heinricus Surdus; † 1364), Kleriker, Jurist und Chronist

Siehe auch:
 Heinrich, Henricus